Bolechowo steht für zwei polnische Dörfer:
 Bolechowo (Czerwonak) in der Woiwodschaft Großpolen
 Bolechowo (Goleniów) in der Woiwodschaft Westpommern